Сезон 2018—2019 в Ла Лізі — 88-й чемпіонат Іспанії з футболу стартував 17 серпня 2018, а фінішував 16 травня 2019 року. Участь у змаганні брали 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі зі Сегунди. Чемпіоном за три тури до фінішу стала Барселона.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Найкращі асистенти 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway  

Сезони іспанської Прімери
Іспанія
Іспанія
2018 в іспанському спорті
2019 в іспанському спорті